Die Bezeichnung FRAP ist eine Abkürzung für die folgenden Begriffe:
 Fluorescence Recovery after Photobleaching, ein Verfahren zur Bestimmung von Diffusionskoeffizienten
 Ferric Ion Reducing Antioxidant Power, ein Test zur Bestimmung der gesamten antioxidativen Kapazität
 Frequenz-Relevanz-Analyse für Probleme, ein Verfahren des Qualitätsmanagements
 Feuchtraum-Aufputz, eine Unterart von Installationsgeräten (z. B. Steckdosen, Lichtschalter), siehe Elektroinstallation#Verlegearten
 Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (Revolutionäre antifaschistische und Patriotische Front), marxistisch-leninistisch ausgerichtete spanische Organisation mit Volksfrontcharakter, die den Sturz des Franco-Regimes anstrebte

FRAP